Лесное сельское поселение — муниципальное образование в Исилькульском районе Омской области России.

Административный центр — посёлок Лесной.

География 
Расстояние до районного центра — 13 км.

Состав поселения

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 2525 человек мужчин — 1201, женщин — 1324	(47,6 и 52,4 % соответственно)

Примечания

Ссылки 
 Портал Правительства Омской области

Сельские поселения Омской области
Муниципальные образования Исилькульского района